Henri Deschamps peut désigner :
 Henri Deschamps (1899-1968), un résistant français ;
 Henri Deschamps (1909-1987), un député français de la Gironde.